Катилина Обамеянг () — габонский футболист. Играл на позиции полузащитника.

Карьера 
Начинал футбольную карьеру в Европе с команды «Реджана». В 2000 году ушёл в «Милан». В сезоне 2001/02 дебютировал в Кубке УЕФА против БАТЭ. В сезоне 2003/04 провёл один матч в Лиге чемпионов против «Депортиво Ла-Корунья». В период выступления за «Милан» уходил в аренду в клубы «Триестина», «Римини», «Анкона», «Лугано», «Кьяссо». Позже играл за габонский «105 Либревиль», французские «Париж», «Аяччо» и «Газелек», габонский «Сапен», итальянские «Вербано», «Кайрате», «Традате» и «Моццате», «Фаньяно Олата».

Международная 
Выступал за молодёжную сборную Франции до 19 лет. Сыграл 4 матча и забил 1 гол за сборную Габона.

Достижения

Клубные 
Милан
 Чемпион Лига чемпионов УЕФА 2002/2003

Статистика

Голы за сборную

Личная жизнь 
Cын футболиста Пьера Обамеянга. Является братом Вилли Обамеянгу и Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Римини»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Кьяссо»
Игроки ФК «105 Либревиль»
Игроки ФК «Париж»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Газелек»
Игроки ФК «Сапен»